Monfaucon ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Monfaucon (Dordogne)
 Monfaucon (Hautes-Pyrénées)

Siehe auch:
 Montfaucon